Bambous Etoile de L'Ouest SC é um clube de futebol da Maurícia. Disputa a segunda divisão nacional.

Clubes de futebol da Maurícia